Серге́й Гео́ргиевич Диря́вка (; 18 апреля 1971, Днепропетровск, УССР, СССР) — советский и украинский футболист (защитник), тренер. Игрок сборной Украины.

Карьера 
Начальные шаги в футболе сделал в футбольном клубе «Днепр-75». Первый тренер — Алексей Садовников.

Клубная карьера 
В высшей лиге чемпионата СССР провёл 7 матчей.

В Высшей лиге Украины провёл 276 матчей, забил 4 мяча.

В еврокубках провёл 3 матча.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Украины (3): 1992/93
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 1992, 1994/95
 Финалист Кубка Украины: 1994/95

Карьера в сборной 
За сборную Украины сыграл 9 игр. Трижды выводил на поле команду с капитанской повязкой.

Дебютировал 28 октября 1992 года в товарищеском матче со сборной Белоруссии (1:1). Был заменён на 29-й минуте Юрием Саком.

Свой последний матч за сборную Украины провёл 26 апреля 1995 года против сборной Эстонии (1:0). Это был матч 4-й группы отборочного турнира X чемпионата Европы (1996).

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Интервью

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Металлург» Новомосковск
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ильичёвец-2»
Игроки сборной Украины по футболу
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Сталь» Каменское